Termin ErmC 23S rRNK metiltransferaza ima više značenja.

 RRNK (adenin-N6-)-metiltransferaza, enzim
 23S rRNK (adenin2085-N6)-dimetiltransferaza, enzim